Foreign Exchange (televisieserie)
 Foreign Exchange (film)
 The Foreign Exchange, Amerikaans-Nederlands R&B-duo